GNA est un sigle qui peut faire référence à :
 générateur de nombres aléatoires ;
 glomérulonéphrite aiguë ;
 Gna! (où Gna signifie Gna is not axis), une ancienne association française devenue en 2001 la Free Software Foundation France ;
 gna.org, une ancienne plateforme de développement libre soutenue par cette association jusqu'à sa fermeture en 2017 ;
 Glycol nucleic acid (en français, acide nucléique à glycol), une famille de composés analogue à l'ADN ;
 Groupement nord-africain, une unité militaire des forces françaises libres ;
 Government of National Accord (en français, Gouvernement d'entente nationale), en Libye.

G.NA peut désigner :
 G.NA (où G.NA est une déformation du nom de famille de la chanteuse Choi Gina), une chanteuse de K-pop sud-coréenne.